Pantolytomyia är ett släkte av steklar. Pantolytomyia ingår i familjen hyllhornsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hyllhornsteklar
Pantolytomyia